HMCS Charlottetown je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Charlottetown (K244) (1941)
 HMCS Charlottetown (K244) (1944)
 HMCS Charlottetown (FFH 339)

Charlottetown